Loredana Iordachioiu (ur. 2 marca 1984) – rumuńska szpadzistka, mistrzyni świata, trzykrotna mistrzyni Europy.

Największym jej sukcesem jest złoty medal mistrzostw świata w Paryżu (2010) w turnieju drużynowym.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIE

Rumuńscy szermierze
Urodzeni w 1984
Rumuńscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012